Stasin bezeichnet Orte in Polen:

Ort in der Woiwodschaft Großpolen:
 Stasin, ein Weiler der Gmina Jutrosin im Powiat Rawicki
Dorf in der Woiwodschaft Łódź:
 Stasin, ein Dorf der Gmina Paradyż im Powiat Opoczyński
Dörfer in der Woiwodschaft Lublin:
 Stasin, ein Dorf der Gmina Chodel im Powiat Opolski
 Stasin, ein Dorf der Gmina Józefów nad Wisłą im Powiat Opolski
 Stasin, ein Dorf der Gmina Konopnica im Powiat Lubelski
 Stasin, ein Dorf der Gmina Wojciechów im Powiat Lubelski
Dörfer in der Woiwodschaft Masowien:
 Stasin, ein Dorf der Gmina Długosiodło im Powiat Wyszkowski
 Stasin, ein Dorf der Gmina Paprotnia im Powiat Siedlecki
 Stasin, ein Dorf der Gmina Sabnie im Powiat Sokołowski
 Stasin, eine Siedlung der Gmina Trojanów im Powiat Garwoliński